

Musica 
 Zil – nome turco dei cimbalini a dita in uso nella musica ottomana
 Zil  – album di Emre Altuğ del 2011

Sigle 
 Zavod imeni Lichačëva  – casa automobilistica russa
 Zork Implementation Language  – linguaggio di programmazione della Zork

Altro 
 ZIL – stazione della metropolitana di Mosca